Ouroeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ouroeste (ort), São Paulo, 
 Ouroeste (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar